Caroline chérie (1947), roman français de Cecil Saint-Laurent ;
 Caroline chérie (1951), film français de Richard Pottier ;
 Un caprice de Caroline chérie (1952), film français de Jean Devaivre ;
 Le Fils de Caroline chérie (1954), film français de Jean Devaivre ;
 Caroline chérie (1968), film français de Denys de La Patellière.